Garlitos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garlitos (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Garlitos (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar